Wratzow ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Vracov, Stadt im Okres Hodonín
Vracov, Ortsteil von Plánice, Okres Klatovy

Siehe auch:
Vracov (Begriffsklärung)